La Creu de terme del Firal és una creu monumental de Balaguer (Noguera) inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Es tracta d'una creu de terme feta amb pedra, de planta poligonal. Hi ha un fust llis acabat en una cornisa, també llisa; després comença un altre fust, més estret i també acabar en una cornisa. A la part superior hi ha la creu completament llisa, amb un forat al centre.

Història 
Aquesta creu de terme la podem trobar anant cap a Santa Maria, per la plaça del Mercadal. Es troba en una plaça que hi ha abans d'arribar a Santa Maria. El podi i la base són originals, la resta és de factura moderna de mitjans del .

Referències 

Patrimoni monumental de Balaguer
Firal Balaguer